Slalomvärldsmästerskapen i kanotsport är ett internationellt idrottsevenemang i kanotsport som arrangeras av International Canoe Federation. Kanot-VM har ägt rum varje icke-olympiskt år sedan 2002.

Värdstäder

Medaljtabell

Se även
Kanotsport

Världsmästerskapen i kanotsport
Återkommande sportevenemang med premiär 1988